Haluzice (Tsjechië), een gemeente in Tsjechië
 Haluzice (Slowakije), een gemeente in Slowakije